Алетейя () — слово, буквально переводится с греческого как «истина». Термин может означать:

  — понятие истины в философии.
 Алетейя (богиня) — персонификация истины в древнегреческом пантеоне.
 (259) Алетейя — крупный астероид главного пояса.
  — частный университет в Китайской Республике.
 Алетейя (издательство) — издательство в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Алетейа (издательство) — издательство «Нового Акрополя» в Москве, существовавшее в 1996–2013 годы.